Odwet – zemsta

Czasopisma 
 Odwet – pismo podziemne wydawane przez organizację konspiracyjną Odwet

Organizacje 
 Odwet – polska organizacja konspiracyjna
 Odwet – 6 Dywizja Piechoty AK Ziemi Krakowskiej

Filmy 
 Odwet – radziecki film z 1967 roku w reżyserii Aleksandra Stolpera
 Odwet – polski film z 1982 roku w reżyserii Tomasza Zygadło
 Odwet (ang. Revenge) – amerykański film z 1990 roku w reżyserii Tony'ego Scotta
 Odwet (ang. A Man Apart) – amerykański film z 2003 roku w reżyserii F. Gary Graya
 Odwet – spektakl telewizyjny na podstawie sztuki Francisa Durbridge'a
 Odwet – brytyjski serial kryminalny

Inne 
 Odwet (ros. Возмездие, Wozmiezdije) – nieukończony poemat rosyjskiego poety Aleksandra Błoka

Zobacz też 
 Qisas